Pavel Novotný (ur. 1973) – czeski piłkarz
 Pavel Novotný (ur. 1977) –  czeski aktor pornograficzny